Kloster Rougemont steht für:

 Kloster Rougemont (Schweiz), Cluniazenserpriorat in Rougemont VD, 1073/1085–1555 
 Kloster Rougemont (Kanada), Zisterzienserkloster in Rougemont, Québec, seit 1932